Auto Technisches Spezialzubehör (conhecida apenas por ATS) foi uma escuderia alemã de Fórmula 1 fundada em 1977 a partir do espólio da operação europeia da Penske, que encerrava as atividades na Fórmula 1 naquele ano. Naquela temporada de , a ATS fez 11 provas com o chassi Penske e pontuando na prova de estreia com o 6º lugar em Long Beach sendo pilotado por Jean-Pierre Jarier. Em , a equipe começou para valer no campeonato fazendo seu próprio chassi.

Teve, entre seus pilotos, o alemão Hans-Joachim Stuck, o finlandês Keke Rosberg, o francês Jean-Pierre Jarier e o austríaco Gerhard Berger. Fechou as portas após o fim da temporada de , tendo como melhor resultado dois quintos lugares, com Manfred Winkelhock no Brasil e com Eliseo Salazar em San Marino.

Classificação completa da ATS na Fórmula 1

Resultados Completos da ATS na Fórmula 1 

 Não teve direito aos pontos, porque a equipe inscreveu apenas um carro na temporada.

Equipes de Fórmula 1